Лю Янь:
 Лю Янь (Западная Хань) (?-23) — китайский повстанец, претендент на императорский трон.
 Лю Янь (Восточная Хань) (?-194) — китайский военачальник, губернатор провинции Ичжоу.
 Гао-цзу (Южная Хань) (889—942) — император южной династии Хань, личное имя — Лю Янь.
 Лю Янь (фигуристка) (, 1984) — китайская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, пятикратная чемпионка Китая.